Galápagos eller Galapagos kan syfta på:

Geografi

Ecuador 

Galápagosöarna – en ögrupp, som hör till Ecuador
Galápagos (provins) – en av Ecuadors provinser, som utgörs av Galápagosöarna väster om fastlandet

Spanien 

 Galápagos (kommun) – en kommun i Provincia de Guadalajara
 Galápagos (kommunhuvudort)

Se även
 Galápago